Words peut faire référence à :

Musique 

 Words, chanson des Bee Gees sortie en 1968 ;
 Words, chanson de Michel Berger sortie en 1972 ;
 Words, chanson de F. R. David sortie en 1982 ;
 , album de F. R. David dont est tirée la chanson homonyme ;
 Words, chanson du groupe Missing Persons sortie en 1982 ;
 Words, chanson du groupe The Christians sortie fin 1989.

Cinéma 

 The Words, film américain réalisé par Brian Klugman et Lee Sternthal sorti en 2012.

Informatique 

 Words, logiciel de traitement de texte.

Voir aussi